De Boog (brug), stenen boogbrug tussen Obergum en Winsum
De Boog (school), christelijke middelbare school in Zwolle
De Boog (Apeldoorn), christelijke middelbare praktijkschool in Apeldoorn
De Boog (Utrecht), voormalige bierbrouwerij in de stad Utrecht